Jõelähtme (gemeente), een gemeente in Estland
 Jõelähtme (plaats), een plaats in Estland, gemeente Jõelähtme
 Jõelähtme (rivier), een rivier in Estland